Выборный — фамилия. Известные носители:

 Выборный, Анатолий Борисович (род. 1965) — депутат Государственной Думы VI созыва от «Единой России».
 Выборны, Давид (род. 1975) — чешский хоккеист, пятикратный чемпион мира.